Bencijjon Netanjahu (1910-2012) – izraelski historyk i działacz syjonistyczny, ojciec Jonatana i Binjamina
 Binjamin Netanjahu (ur. 1949) – izraelski polityk, czterokrotny premier, wielokrotny minister
 Jonatan Netanjahu (1946-1976) – izraelski wojskowy, dowódca Sayeret Matkal, zginął podczas Operacji Entebbe

Zobacz też